Ерышевка — название населённых пунктов в России:

 Ерышевка — село в Павловском районе Воронежской области.
 Ерышевка — село в Ртищевском районе Саратовской области.